Mandara, llengua
 Mandarawa, poble
 Regne de Mandara, al Camerun
 Muntanyes de Mandara, regió natural